Le Diable au cœur, film français de Marcel L'Herbier sorti en 1928
 Le Diable au cœur, film français de Bernard Queysanne sorti en 1976
 Le Diable au cœur, téléfilm français de Christian Faure diffusé en 2020